Live and Rare:

 Live and Rare — третий мини-альбом американской рок-группы My Chemical Romance.
 Live and Rare — альбом-сборник нью-метал-группы Korn.